Андрей Шеховцо́в:

 Шеховцов, Андрей Викторович — начальник Управления экспертизы проектов и смет Департамента стратегического развития ОАО «Газпром», заместитель начальника Департамента проектных работ ОАО «Газпром», член Совета директоров института ОАО «ВНИПИгаздобыча», член Научно-технического совета ОАО «Газпром».
 Шеховцев, Андрей Юрьевич (1957—2005) — профессор, д.ф.н., проректор по научной работе, проректор по развитию и работе с регионами, заведующий кафедрой социальных коммуникаций ПАГС. Инициатор разработки проекта новой специальности «Связи с общественностью», открывшейся в 2001 г. Первый заместитель главного редактора в областной газете «Саратовские вести», затем — в газете «Саратов». Автор более 60-ти научных публикаций, в том числе двух монографий.
 Шеховцов, Андрей Захарович (Шеховцев, Шехавцев; 1847—1901) — легендарный протодьякон Большого Успенского собора (1881—1901) в Москве с феноменальным басом. Совершал богослужения на короновании Николая II. Отпевал Александра II и Александра III. Награждён орденом св. Анны 3 степени и др. орденами.

 Примечания